Hippopotamus est le nom de genre de différents hippopotames, des mammifères artiodactyles ;
 Hippopotamus est une chaîne française de restaurants à viande ;
 Hippopotamus est le titre de l'album du groupe Sparks, sorti en 2017.